À suivre est une expresssion qui apparaît dans les œuvres lors d'un cliffhanger.

À suivre peut aussi désigner :
 (À suivre), un magazine de bande dessinée paru de 1978 à 1997 ;
 À suivre, un court-métrage réalisé par Robinson Savary en 1988 ;
 À suivre..., un album de la chanteuse française Françoise Hardy, paru en 1981.